SPH est un sigle qui peut désigner :
 Service public hospitalier français ;
 Smoothed particle hydrodynamics, méthode de calcul pour simuler les flux de fluides ;
 Singapore Press Holdings, groupe de médias singapourien ;
 Sphingomyéline ;
 Syndrome pulmonaire à hantavirus.